Хронология Пекос — хронологическая классификация «древних пуэбло», то есть археологических культур-предшественников современных пуэбло на основе изменений в их архитектуре, искусстве, керамике и других артефактах. Классификация в первоначальном виде была предложена в 1927 году на археологической конференции в г. Пекос, штат Нью-Мексико, которую организовал американский археолог Альфред Киддер. Хронология охватывает культуры Анасази, Могольон, Патайян, Саладо и Хохокам.

Классификация основана на принятой у археологов доколумбовой хронологии Северной Америки.

Первоначальная классификация 
В первоначальном виде Классификация Пекос состояла из 8 этапов без указания дат.

 Эра корзинщиков I, или Ранние корзинщики (Early Basketmaker)
 Эра корзинщиков II, или Корзинщики (Basketmaker)
 Эра корзинщиков III, или Пост-корзинщики (Post-Basketmaker)
 Эра пуэбло I, или Прото-пуэбло (Proto-Pueblo)
 Эра пуэбло II
 Эра пуэбло III, или Великие пуэбло (Great Pueblo)
 Эра пуэбло IV, или Прото-историческая (Proto-Historic)
 Эра пуэбло V, или Историческая (Historic)

Современная классификация 
Хотя первоначальная классификация неоднократно подвергалась обсуждению и редакции, деление на эры корзинщиков и пуэбло до настоящего времени является основной для анализа культур древних пуэбло, проживавших в историческом регионе Четыре угла.

Архаическая эра 
8000—1200 годы до н. э.

Свидетельств обитания на юго-западе до 8000 года до н. э. сохранилось немного. Архаической называется эра, охватывающая предшествующие анасази культуры, переселившиеся на территорию юго-запада современных США после ухода охотников на крупную дичь. Если судить по находкам у горы Навахо, это были бродячие охотники-собиратели, мигрирующие небольшими племенами. Они собирали дикорастущие растения, в зависимости от сезона, и охотились при помощи копий и дротиков с каменными наконечниками. Дичь включала кроликов, оленей, антилоп и крупнорогих баранов.

Эра корзинщиков I (устаревшая) 
В первоначальной классификации была предусмотрена Эра корзинщиков I, которую впоследствии включили в состав Архаической эры ввиду отсутствия физических подтверждений.

Около 1000 года до н. э. наблюдается переход к оседлому образу жизни («Традиция Ошара»), мелкомасштабная культивация.

Ранняя эра корзинщиков II 
1200 год до н. э. — 50 год н. э.

Ранние анасази ставили временные лагеря на открытом пространстве или жили в сезонных пещерных жилищах. В этот период они начали культивировать на своих огородах кукурузу и тыкву, однако ещё не культивировали бобы. Они использовали специальные жернова для размалывания кукурузы, изготавливали корзины, но ещё не знали керамики.

Поздняя эра корзинщиков II 
50—500 годы н. э.

В этот период сооружаются примитивные бункеры-хранилища, гробницы и неглубокие дома-колодцы. Наблюдаются признаки развитого культа и системы управления. Петроглифы, по-видимому, связаны с культовыми церемониями того времени. Начинается объединение мелких групп в крупные общины.

Эра корзинщиков III 
500—750 годы н. э.

Развиваются глубокие дома-колодцы наряду с надземными помещениями. Лук и стрелы вытесняют атлатль и копьё. Начинается производство неглазированной керамики чёрно-белой раскраски. Начинается культивация бобов, которые появляются у пуэбло благодаря торговле с Месоамерикой, и которые приготавливаются в пищу путём варки в керамической посуде. Также в пищу широко употребляются дикий амарант и семена сосны однохвойной. В этот период пуэбло одомашнили индейку.

Прото-кивы были крупными, круглыми и подземными.

Эра пуэбло I 
750—900 годы н. э.

Население растёт, поселения увеличиваются в размере, земледелие постепенно усложняется и становится всё более разнообразным. Пуэбло превращаются в круглогодичные, а не сезонные поселения. Используются средства мелиорации — водохранилища и каналы. Появляются крупные поселения и большие кивы, хотя продолжается использование жилищ-колодцев. Надземные сооружения — из кирпича-сырца или грубого камня. Керамика преобладает простая серая, без глазури, хотя изредка встречается красная и чёрно-белая.

Эра пуэбло II 
900—1150 годы н. э.

Около 1050 года Чако-Каньон (на территории современного штата Нью-Мексико) представлял собой крупный региональный центр с населением 1500-5000 человек. Он был окружён протогородами со стандартной планировкой, или «Большими домами», на постройку которых было изведено около 200 тысяч деревьев. Дороги шириной 9 метров, обрамлённые по краям бордюрами, расходились от Чако в различных направлениях. Небольшие блоки наземных каменных сооружений вместе с кивой образовывали типичное поселение-комплекс, позднее получившее известность как пуэбло. Великие кивы достигали в диаметре 15-20 метров. Керамика — гофрированная серая без глазури и расписная чёрным по белому, иногда встречаются расписные красные и оранжевые сосуды. Импортировались раковины моллюсков и бирюза.

В течение 1100-х годов население вновь начало расти после предыдущего упадка. Для этого времени характерно более интенсивное террасное земледелие с использованием ирригационных сооружений.

Эра пуэбло III 
1150—1350 годы н. э.

Поселения состоят из крупных пуэбло, скальных жилищ (см. Хила, Бандельер и др.), башен и загонов для индейки.

Большинство жилищ в регионе Четырёх углов заброшены к 1300 году, не в последнюю очередь из-за сильной засухи. Различие между пуэбло и культурой Хохокам постепенно размывается.

Эра пуэбло IV 
1350—1600 годы н. э.

В этот период крупные пуэбло были организованы вокруг центральной площади. С социальной точки зрения это период скорее конфликтов, чем сотрудничества. Появляются куклы-качина. Ровная керамика вытесняет гофрированную. Всё чаще используется красная, оранжевая и жёлтая керамика, тогда как керамика с росписью чёрным по белому выходит из употребления. Появляется хлопок, начинается его культивация.

На территорию пуэбло приходят новые культуры. В начале 1400-х годов в регион мигрируют с севера более многочисленные навахо, а около 1540 года с юга прибывают испанцы.

Эра пуэбло V 
С 1600 года до настоящего времени.

Испанцы постепенно устанавливают контроль над всеми поселениями пуэбло, и местная субкультура уходит на задний план. Та же ситуация продолжается и после перехода юго-запада Северной Америки под контроль США.

Известные памятники древних пуэбло 
 Аватови
 Ацтекские руины
 Бандельер
 Вупатки
 Замок Монтесумы
 Каньон Де Шейи
 Касас-Грандес (Пакиме)
 Лаури-Пуэбло
 Меса-Верде
 Пекос-Пуэбло
 Навахо-Парк
 Пуэбло-Бонито
 Руины Каса-Гранде
 Скальные жилища Маниту
 Скальные жилища долины Хила
 Солмонские руины
 Тузигут
 Ховенуип
 Хопи-Хауз
 Чако-Каньон
 Эгет-Хауз

Примечания

Литература 
 Catherine M., and H. Wolcott Toll. «Deciphering the Organization of Production in Chaco Canyon (Organization of Production at Chaco Canyon conference papers).» American Antiquity 66.1 (Jan 2001): 5.
 Kidder, Alfred V. (1927). Southwestern Archaeological Conference. Science 66: 489-91.
 Kidder, Alfred V. (2000 ed.) «An Introduction to the study of Southwestern Archaeology». Yale University. ISBN 0-300-08297-5

Хронология

Археология в Мексике
Археология в США